Пало Редондо има више значења:

 Пало Редондо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пало Редондо (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пало Редондо (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику